Onderdistrict in Indonesië
 Tambangan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tambangan (Manna), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tambangan (Mijen), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Tambangan (Padang Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebing Tinggi in de provincie Noord-Sumatra
 Tambangan (Sepuluh Koto), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanah Datar in de provincie West-Sumatra
 Tambangan (Bulan Tengah Suku Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra